Арьяма́н () («дружественность, гостеприимство») — одно из ранних ведийских божеств.

Арьяман — Адитья, солнечное божество. Его дорогой является Млечный Путь. Арьяман — форма Сурьи, бога Солнца. Он поддерживает сознательную природу Солнца в выполнении его дхармы — управления временем. Арьяман — это кульминация двух дхату: Аха и Ямы. Аха символизирует единицу времени, а Яма — это управляющий. Как создатель дня и ночи, Арьяман (Солнце) управляет движением времени. Это является примером полного выполнения своих обязанностей. Во время индуистской свадебной церемонии Арьямана призывают в свидетели. Арьяман упоминается в «Ригведе» около 100 раз (чаще всего с Митрой и Варуной).

Арьяман — хранитель арийского общества, он следит за прочностью различных уз, которыми объединены члены обществ ариев. Он покровительствует бракам, гостеприимству, свободному движению по дорогам, ритуалам ариев, подаркам и взаимным подношениям. Позднейшая литература говорит о деятельности Арьямана в ином мире и его связи с ушедшими предками.

Арьяман, как и Бхага, является божеством, очень близким к Митре, и даже берущим на себя часть его функций, с той лишь разницей, что Арьяман отвечает за общественное благополучие, а Бхага — за справедливое распределение благ.

См. также 
 Адитьи
 Сурья

Ссылки 
 Арьяман // Мифологический словарь/ Гл. ред. Е. М. Мелетинский. — М.:Советская энциклопедия, 1990. — 672 с.

Солярные боги
Боги любви и брака
Ригведийские боги
Боги по алфавиту
Боги индуизма